szantaż – rodzaj przestępstwa
 szantaż moralny (emocjonalny) – rodzaj manipulacji psychologicznej

Filmy 
 Szantaż – film z 1929
 Szantaż – film z 1939
 Szantaż – film z 1947
 Szantaż – film z 1977
 Szantaż – film z 2005